Альбрехт Глазер (* 1942) — німецький консервативний політик.
 Вольфганг Глазер (1919—1945) — німецький офіцер-підводник, оберлейтенант-цур-зее крігсмаріне.
 Дан Глазер (* 1996) — ізраїльський футболіст, опорний півзахисник клубу «Маккабі» (Тель-Авів) і національної збірної Ізраїлю.
 Дональд Артур Глазер (1926—2013) — американський фізик і нейробіолог, лауреат Нобелівської премії з фізики 1960 року «за винахід бульбашкової камери».
 Едуард Глазер (1855—1908) — австрійський арабіст, сходознавець, археолог та мандрівник.
 Ергард Глазер (1870—1947) — австрійський і німецький медик і біохімік, генерал-лейтенант медичної служби австрійської армії, генерал-майор медичної служби вермахту.
 Ернст Глазер (1904—1979) — норвезький скрипаль.
 Йоганн Генріх Глазер (1629—1675) — швейцарський анатом, хірург та ботанік.
 Крістоф Глазер (1615 — ?) — французький хімік і фармацевт, автор «Трактату про хімії» (Traicté de la chymie, 1663).
 Лів Глазер (* 1935) — норвезька піаністка.
 Лулу Глазер (1874—1958) — американська актриса і співачка.
 Маркус Глазер (1880—1950) — католицький єпископ.
 Юліус Глазер (1831—1885) — австрійський юрист, криміналіст, педагог та політик.

Див. також 
 Глейзер